Нагорский — фамилия:

 Нагорский, Валентин Федосеевич (1845—1912) — российский учёный-эпизоотолог.
 Нагорский, Игорь Станиславович (1931—2006) — советский и белорусский учёный.

См. также 
 Нагорский район 
 Нагорский сельсовет 
 Наугорский